Angelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer: (Sortierung alphabetisch nach Vorfluter)
 Angelbach (Borrenbach), rechter Zufluss des Borrenbachs (zum Klingenbach, zur Eyach) in Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Angelbach (Lainsitz), rechter Zufluss der Lainsitz in Angelbach, Markt Bad Großpertholz. Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Angelbach (Leimbach) – zwei Zuflüsse des Leimbachs im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Angelbach oder meist Gauangelbach, rechter Zufluss des Leimbachs bei Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Angelbach oder meist Waldangelbach, linker Zufluss des Leimbachs in Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Angelbach (Pfinz), linker Zufluss der Pfinz am Ende von Singen, Gemeinde Remchingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Angelbach, deutscher Name der Úhlava, rechter Zufluss der Radbuza in Pilsen, Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien

ohne Vorfluter und ähnliche Namen:
 Angelbach (Südtirol), Abfluss des Großen Montiggler Sees durch das Frühlingstal bei Montiggl, Gemeinde Eppan, Südtirol 
 Chodenangelbach, tschechisch Chodská Úhlava, linker Zufluss des Angelbachs oder der Úhlava (zur Radbuza) bei Úborsko, Gemeinde Běhařov, Bezirk Klattau, Pilsner Region, Tschechien
 Dreiangelbach, linker Zufluss des Glaserbachs (linker Oberlauf der Wilden Gutach) vor Hinterstraß, Gemeinde St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Ort:
 Angelbach (Gemeinde Bad Großpertholz), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Siehe auch:
 Angelbachtal
 Angelsbach